Kuta Padang (Trumon), een plaats in Indonesië
Kuta Padang (Bubon), een plaats in Indonesië
Kuta Padang (Simeulue Tengah), een plaats in Indonesië
Kuta Padang (Johan Pahlawan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing